

Musica
Grande Italia – compilation pubblicata nel 1975 dalla EMI, a cui hanno partecipato, fra gli altri, Francesco Guccini e I Nomadi.

Televisione
Grand'Italia – talk show di Rai 1 ideato e diretto da Maurizio Costanzo nel 1979-1980.